AFD steht für:
 Agence française de développement, die staatliche Französische Entwicklungshilfeagentur
 Allianz für Freiheit und Demokratie, ein äthiopisches Parteienbündnis
 Anarchistische Föderation Deutschlands, Organisation für einen angestrebten Zusammenschluss der deutschen Anarchisten von 1903–1914
 Anderson-Fabry Disease, siehe Morbus Fabry
 Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, siehe Museum für Sepulkralkultur
 Active Format Description, Standardset von Fernseh-Codes zum Setzen definierter Formate
 Adult Film Database, englischsprachige Datenbank zu Pornofilmen und -schauspielern
 Panorama Flight Service (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Port Alfred Airport (IATA-Code), Flughafen in Port Alfred, Ostkap, Südafrika
 Bahnhof Friedrichstadt (DS100-Code), Bahnhof von Friedrichstadt

A/FD steht für:
 Airport/Facility Directory, US-amerikanische amtliche Pilotenhandbuch-Ergänzungen

AfD steht für:
 Allianz für Deutschland, ein 1990 in der DDR gegründetes Wahlbündnis
 Alternative für Deutschland, eine 2013 gegründete, rechte deutsche Partei
 Archiv für Diplomatik, eine Zeitschrift der Geschichtswissenschaft

afd steht für:
 Andai (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung